

Вишогруд — місто в Плоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Вишоґруд — гміна в Плоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Вишоґруд — село в гміні Олесниця Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вишоґруд — село в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства